Фле́мминг () — немецкая фамилия и датское имя.

Известные носители фамилии
 Флемминг, Вальтер (1843—1905) — немецкий биолог, основатель цитогенетики
 Флемминг, Фёдор Карлович (1812—1898) — русский фармацевт, провизор‑гомеопат.
 Флемминг, Якоб Генрих фон (1667—1728) — саксонский военачальник
 Флемминг, Ян Ежи (1699—1771) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, генерал литовской артиллерии, подскарбий великий литовский

Известные носители имени
 Поульсен, Флемминг (род. 1966) — датский футболист (нападающий) и тренер
 Расмуссен, Флемминг (род. 1958) — датский музыкальный продюсер и звукоинженер
 Серрицлев, Флемминг (род. 1947) — датский футболист (полузащитник) и тренер

См. также 
 Флеминг